Девятское — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Рязановское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 217 человек (109 мужчин и 108 женщин).

География 
Деревня Девятское расположена на левом берегу Десны примерно в 4 км к северу от центра города Подольска. В 2 км к востоку от деревни расположена станция Силикатная Курского направления МЖД. Ближайшие сельские населённые пункты — деревня Алхимово и посёлок Знамя Октября. В состав деревни входит коттеджный посёлок Родники (не путать с одноимённым микрорайоном).

Достопримечательности 

Неподалёку от деревни Девятское находятся подземные известняковые каменоломни.

Примечания 


Населённые пункты Новомосковского административного округа